Alami ist der Familienname folgender Personen:

 Abdeslam ibn Mchich Alami (1140–1227), marokkanischer Sufi-Marabout
 Karim Alami (* 1973), marokkanischer Tennisspieler
 Mohammed Benlarbi al-Alami (1914–2010), marokkanischer Diplomat
 Musa Alami (1897–1984), palästinensischer Nationalist und Politiker
 Salima Elouali Alami (* 1983), marokkanische Hindernis- und Langstreckenläuferin
 Salomo Alami (14./15. Jh.), portugiesischer ethischer Schriftsteller des Judentums